Berrian ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Berrian (* 1980), US-amerikanischer Footballspieler
 Herron Berrian (* 1994), liberianischer Fußballspieler

Siehe auch

 Berrien